Branscombe bezeichnet:

 Branscombe, Dorf in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands
 Branscombe Richmond (* 1955), US-amerikanischer Stuntman und Schauspieler indianischer Herkunft
 Peter Branscombe (1929–2008), englischer Literatur-, Musik- und Theaterforscher mit Schwerpunkt Österreich
 Walter Branscombe (auch Walter of Bronescombe) (um 1220–1280), englischer Geistlicher, Bischof von Exeter

Siehe auch:
 Branscomb